11-й чемпионат малых стран Европы по волейболу среди женщин прошёл с 13 по 15 мая 2011 года в Люксембурге (Люксембург) с участием 4 национальных сборных команд (финальный турнир). Чемпионский титул в 7-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла сборная Кипра.

Квалификация 
Квалификационный турнир прошёл с 4 по 13 июня 2010 года в Лихтенштейне и на Мальте. Участники — Ирландия, Исландия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Сан-Марино, Фарерские острова, Шотландия.

Группа А 
4—6 июня 2010. Шан (Лихтенштейн).

 4 июня: Лихтенштейн — Шотландия 3:0 (25:21, 25:19, 25:22); Кипр — Фарерские острова 3:0 (25:14, 25:14, 25:20).
 5 июня: Фарерские острова — Шотландия 3:1 (25:19, 25:22, 22:25, 27:25); Кипр — Лихтенштейн 3:0 (25:10, 25:18, 25:13).
 6 июня: Кипр — Шотландия 3:0 (25:13, 25:14, 25:17); Лихтенштейн — Фарерские острова 3:0 (25:21, 25:22, 25:22).

Группа В 
11—13 июня 2010. Бормла (Мальта).

 11 июня: Мальта — Ирландия 3:0 (25:19, 25:11, 26:24); Сан-Марино — Исландия 3:1 (23:25, 25:11, 25:14, 25:18); Люксембург — Мальта 3:0 (25:23, 25:18, 25:16).
 12 июня: Люксембург — Исландия 3:2 (25:21, 18:25, 25:21, 22:25, 16:14); Сан-Марино — Ирландия 3:0 (25:16, 25:21, 25:18); Мальта — Исландия 3:2 (25:19, 20:25, 19:25, 25:20, 16:14); Люксембург — Сан-Марино 3:1 (25:21, 27:25, 18:25, 25:20).
 13 июня: Ирландия — Исландия 3:2 (13:25, 21:25, 25:22, 26:24, 15:13); Сан-Марино — Мальта 3:2 (25:16, 22:25, 25:20, 22:25, 15:13); Люксембург — Ирландия 3:1 (18:25, 25:18, 25:21, 25:7).

По итогам квалификации путёвки в финальный турнир получили по две лучшие команды из групп —  Кипр,  Лихтенштейн,  Люксембург,  Сан-Марино.

Финальный этап 
11—13 мая 2011. Люксембург (Люксембург).

За победы со счётом 3:1 и 3:2 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражения 2:3 — по 1 очку, за поражения 1:3 и 2:3 — 0. В колонке В (выигрыши) в скобках указано число побед со счётом 3:2, в колонке П (поражения) — поражений со счётом 2:3. 

 11 мая: Кипр — Сан-Марино 3:0 (25:17, 25:23, 25:16); Люксембург — Лихтенштейн 3:0 (25:18, 25:11, 25:15).
 12 мая: Кипр — Лихтенштейн 3:0 (25:17, 25:21, 25:23); Сан-Марино — Люксембург 3:1 (23:25, 25:23, 25:20, 35:33).
 13 мая: Сан-Марино — Лихтенштейн 3:1 (21:25, 25:20, 25:14, 25:23); Люксембург — Кипр 3:2 (14:25, 19:25, 27:25, 25:18, 15:10).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Кипр: София Манитару, Кристиана Дэвид, Татьяна Тимохова-Сиску, Деспина Константину, Панайота Кута, Хризо Вуваку, Андреа Хараламбус, Элени Мосфилиоти, Андри Иорданус, Фотейни Хризанту, Элени Майкл, Петра Александру. Главный тренер — Манолис Румелиотис.

  Сан-Марино: Саманта Гьярди, Вероника Бардуччи, Кристина Баччокки, Бенедетта Брондзетти, Федерика Мацца, Элиза Паренти, Кьяра Паренти, Мартина Мацца, Мария Камилла Монтирони, Джулия Муччоли. Главный тренер — Луиджи Моролли. 

  Люксембург: Самира Фриш, Бетти Хофман, Фабьен Вэлш, Ребекка Клерф, Аналена Мах, Люси Лордонг, Изабель Фриш, Мартине Эмерингер, Мишель Бройер, Натали Браас, Лиз Альом, Линн Элуарди. Главный тренер — Андрей Горбачёв.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Андри Иорданус
 Лучшая нападающая:  Элиза Паренти
 Лучшая блокирующая:  София Манитару
 Лучшая на подаче:  Бетти Хофман
 Лучшая на приёме:  Алехандра Мальдонадо
 Лучшая связующая:  Татьяна Тимохова-Сиску
 Лучшая либеро:  Элени Мосфилиоти
 Самая результативная:  Изабель Фриш

Ссылки и источники 
 Сайт ЕКВ
 Пресс-релиз ЕКВ

Чемпионаты малых стран Европы по волейболу
2010 год в волейболе
2011 год в волейболе